C16H13ClN2O2 – formula molecolare del clobazam
C16H13ClN2O2 – formula molecolare del temazepam

Formule molecolari